Gianfranco Zola, OBE, Ufficiale OMRI (n. 5 iulie 1966 în Oliena, Italia) este un fost fotbalist italian și antrenor de fotbal, care a antrenat cel mai recent clubul englez West Ham United. El a petrecut primul deceniu al carierei sale de joc în Italia, mai ales cu Napoli, alături de Diego Maradona și Careca, și la Parma, înainte de a trece de partea Chelsea FC unde a fost votat Football Writers' Player of the Year în 1997 și cel mai mare jucător al lui Chelsea din istorie. A fost selecționat de 35 de ori în naționala Italiei.

Palmares

Club 
Torres
 Serie C2 (1): 1986–87

Napoli
 Serie A (1): 1989–90
 Supercoppa Italiana (1): 1990

Parma
 Cupa UEFA (1): 1994–95
 UEFA Super Cup (1): 1993
 Cupa Cupelor UEFA (1 locul doi): 1993–94

Chelsea
 FA Cup (2): 1996–97, 1999–00
 FA Charity Shield (1): 2000
 Football League Cup (1): 1997–98
 Cupa Cupelor UEFA (1): 1997–98
 Supercupa Europei (1): 1998

Individual 
 Premier League Player of the Month (2): decembrie 1996, octombrie 2002
 FWA Footballer of the Year (1): 1997
 Chelsea Player of the Year (2): 1999, 2003
 Numere retrase în fotbal Chelsea Nr. 25: 2003 (neoficial)
 Senatore Salvatore Mannironi: 2004
 Order of the British Empire: 2004
 Chelsea Centenary XI: 2005
 English Football Hall of Fame: 2006

Referințe

Legături externe 

www.footballdatabase.com profile, detailed club and national team statistics, honours, timeline and picture gallery

Nașteri în 1966
Italieni în viață
Fotbaliști italieni
Fotbaliști internaționali italieni
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1994
Fotbaliști ai SSC Napoli